Miejscowości w USA:
 Ree Heights – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Gminy w USA:
 Ree Heights (ang. Ree Heights Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand